Aleksandar Petrović est un nom porté par :

Sport

Basket-ball
 Aleksandar Petrović (1959-), joueur et entraîneur de basket-ball croate.
  (1959-2014), joueur et entraîneur de basket-ball serbe.
  (1972-), joueur et entraîneur de basket-ball macédonien.
  (1987-), joueur et entraîneur de basket-ball serbe.

Football 
 Aleksandar Petrović (1914-1987), joueur de football yougoslave puis serbe.
  (1983-), joueur de football serbe.
  (1985-), joueur de football serbe.
  (1985-), joueur de football serbe.

Autre 
 , pratiquant de motonautisme serbe.
 Alexander Petrovic (1992-), joueur de hockey sur glace canadien.

Réalisateur 
 Aleksandar Petrović (1929-1994), réalisateur et scénariste yougoslave.